MRPS27 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 5-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 414 амінокислот, а молекулярна маса — 47 611.

Кодований геном білок за функціями належить до рибонуклеопротеїнів, рибосомних білків. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у мітохондрії.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Рибосомні білки